Мерсман — немецкая () и нидерландская () фамилия.

Известные носители 
 Мерсман, Джанни (род. 1985) — бельгийский профессиональный шоссейный велогонщик.
 Мерсман, Ханс (1891—1971) — немецкий музыковед.